A Equipe Cipriota de Copa Davis representa Chipre na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Cyprus Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Cipriota)

Chipre